Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bruno Echagaray e André Ghem che hanno battuto in finale Fabio Fognini e Frederico Gil 7-61, 4-6, [13-11].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Hugo Armando /  Frank Moser (primo turno)

 Santiago Ventura /  Fernando Vicente (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Philipp Marx (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2007